Plusieurs membres de la famille De Geer sont prénommés Louis :
 Louis De Geer (1587-1652), industriel wallon expatrié en Suède ;
 Louis De Geer (1622-1695), industriel, fils du précédent ;
 Louis De Geer (1818-1896), homme politique ;
 Louis De Geer (1854-1935), homme politique, fils du précédent ;
 Louis De Geer (1888-1954), écrivain pour enfants ;
 Louis De Geer (1910-1987), diplomate.